Slåttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Slåttjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Norra Slåttjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Slåttjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Slåttjärnen (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Slåttjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 685914-148129), sjö i Ljusdals kommun, 
Slåttjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 688444-150888), sjö i Ljusdals kommun,  (8,03 ha)
Slåttjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 689940-149693), sjö i Ljusdals kommun, 
Slåttjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690252-150272), sjö i Ljusdals kommun, 
Slåttjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690481-149421), sjö i Ljusdals kommun, 
Slåttjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 690203-145806), sjö i Härjedalens kommun,  (5,2 ha)
Slåttjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 690622-147042), sjö i Härjedalens kommun, 
Slåttjärnarna, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (5,86 ha)
Slåttjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Stora Slåttjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Lill-Slåttjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Mellan-Slåttjärnen, sjö i Bergs kommun,  (4,91 ha)
Slåttjärnarna (Nyhems socken, Jämtland, 698672-149259), sjö i Bräcke kommun, 
Slåttjärnarna (Nyhems socken, Jämtland, 698725-149243), sjö i Bräcke kommun, 
Slåttjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 695066-147940), sjö i Bräcke kommun,  (6,37 ha)
Slåttjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 695943-147554), sjö i Bräcke kommun, 
Slåttjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Slåttjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 704910-149046), sjö i Strömsunds kommun, 
Slåttjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 705603-148049), sjö i Strömsunds kommun, 
Slåttjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Slåttjärnen (Kalls socken, Jämtland, 704768-137888), sjö i Åre kommun, 
Slåttjärnen (Kalls socken, Jämtland, 705287-137340), sjö i Åre kommun,  (9,32 ha)
Slåttjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Slåttjärnen (Nyhems socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Slåttjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Slåttjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (3,57 ha)
Stor-Slåttjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Slåttjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Slåttjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Slåttjärnen (Graninge socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (5,66 ha)
Slåttjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Slåttjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Slåttjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,

Se även
Slåttatjärn
Slåttertjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn